

События 
 Консулы имп. Констанций II (X раз) и Юлиан цезарь (III раз).
 Вторжение скоттов и пиктов в Британию.
 Война с Римом развивается успешно для персов. Шапур захватывает несколько важных крепостей. Констанций, терпя поражения от персов, приказал Юлиану отослать к нему часть войска. Германские легионы поднимают мятеж и в Лютеции (Lutetia Parisiorum; позднее Париж) провозглашают августом Юлиана. Западные провинции признают его. Констанций через Армению вступил в Месопотамию. Неудачная осада Безабды. Осень — Отступление римлян в Антиохию. Конец года — Юлиан переправился через Рейн и разбил аттуарийских франков, которые запросили мира.
 Церковный собор в Ариминуме.
 Константинопольский епископ Македоний I (омиусианин) низложен арианами.
 360—370 — Епископ Константинополя Евдоксий.
 Собор в Константинополе под председательством Акакия Кесарийского подтвердил, что Сын «подобен» Отцу, что отразило понимание ариан. Евномий (лидер ариан) избран епископом Кизикским. Собор сместил Кирилла. Вулфила посетил Константинополь.
 360—381 — Епископ Антиохии св. Мелетий I. Конфликт с другим епископом Паулином.
 Алеманны нападают на Ретийские пограничные районы. Их король Фадомар по указанию императора Юлиана II арестован и выслан в Испанию.
 Вандалы селятся в северной Словакии.
 Возможная дата крещения Иеронима Стридонского.
 Было закончено строительство первого константинопольского Софийского собора.
 Вторжение японцев в Корею. Японцам удаётся захватить небольшую территорию на юге Кореи — Карак (Миману).
 Ухуани и сяньбийцы сдались на милость Фу Цзяню II, который выселил их за Китайскую стену.
 До 360-после 376 — Правитель Шаньси Лю Кужэнь.
 Муюн Цзюнь умер, на престол вступил Муюн Вэй.
 360—370 — Император Янь Муюн Вэй.

Родились 
 Месроп Маштоц, армянский проповедник
 Пелагий, британский монах (ум. примерно 435)

Скончались 
 Муюн Цзюнь

См. также